Кесо́н ( — «ящик») — термін, що має такі значення:
 Кесон — в архітектурі заглиблення прямокутної або багатокутної форми на стелях, склепіннях та внутрішніх поверхнях арок
 Кесон — огороджувальна конструкція для утворення (при спорудженні опор, фундаментів тощо) під водою або в ґрунті робочого простору, вільного від води.
 Кесон — деревянний або металевий ящик з вирізом для тимчасового осушення на підводній частині судна місць, що їх треба оглянути чи відремонтувати.
 Кесон — порожнистий коробчастий лонжерон, який сприймає зусилля, що діють на крило літака.
 Кесон — сталева коробка, в якій циркулює вода для охолодження (наприклад, в мартенівських печах)
 Кесон — цегляний або залізобетонний ящик, яким укріплюють стінки ливарної форми.

Топонім 

 Кесон — місто на півдні КНДР
  Кесон — спеціальний адміністративний район Північної Кореї
 Кесон-Сіті — колишня столиця та найбільше за населенням місто Філіппін
 Кесон — провінція Філіппін на острові Лусон.

Джерела

Посилання